Tutkhun kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Tutkhun (vattendrag i Azerbajdzjan), Kälbädzjär, 
 Tutqunçay, vattendrag, Kälbädzjär, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar